Золота́я нить может означать:
 Золотая нить (канитель) — металлическая нить, с преобладающим содержанием золота, по всему объёму или, иногда, только в поверхностных слоях;
 Золотая нить (серия) — название серии рассказов Сьюзи МакКи Чарнас;
 Золотая нить 2011 (конкурс) — название V конкурса театров мод и молодых дизайнеров международного фестиваля Юность Планеты.
 Золотая нить - обобщенное название высоковольтных (обычно 110 вольт) сборок белых светодиодов, устанавливаемых в прозрачные колбы для имитации обычных ламп накаливания. Для 220 вольт монтируются попарно,  по 4 итд шт. Также встречается название "сапфировая нить" по материалу подложки.

См. также 
 Золотые нити — хирургический метод улучшения внешнего вида кожи человека или животного, основанный на имплантации нити с преобладающим содержанием золота или платины.